Michele Palatini (1855-1914) – politico italiano
 Attilio Palatini (1889-1949) – matematico e fisico italiano, figlio di Michele Palatini
 Comitatensi palatini – soldati facenti parte delle unità militari romane definite "palatinae"